Quotientenmetrik bezeichnet in der Mathematik

 in der Theorie metrischer Räume die induzierte Metrik auf dem Quotientenraum einer Äquivalenzrelation
 in der Riemannschen Geometrie die induzierte Metrik auf dem Quotientenraum einer Gruppenwirkung, siehe Riemannsche Submersion#Konstruktion von Metriken auf Quotientenräumen